Bentancor ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Alejandro Lembo Bentancor (* 1978), uruguayischer Fußballspieler, siehe Alejandro Lembo
 Diego Nicolás Gustavino Bentancor (* 1984), uruguayischer Fußballspieler 
 Javier Bentancor (* 1972), uruguayischer Fußballschiedsrichter 
 Raúl Bentancor (1930–2012), uruguayischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Bentancur
 Rubén Bentancourt (* 1993), uruguayischer Fußballspieler